Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Campania, d'après la région italienne du même nom :
 le , un paquebot racheté en 1914 pour être converti en transport d'hydravions ; il coule en 1918 à la suite d'une collision ;
 le , un porte-avions d'escorte de classe Nairana qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Campania